Communauté de communes du Sud bezeichnet
 Communauté de communes du Sud (La Réunion), einen ehemaligen Gemeindeverband auf La Réunion und Vorläufer der Communauté d’agglomération du Sud
 Communauté de communes du Sud (Mayotte), einen Gemeindeverband auf Mayotte